Prosenik je lahko:
 Prosenik Gubaševski (Hrvaška)
 Prosenik Začretski (Hrvaška)
 Prosenik (Hrvaška)